Parigi est le nom de la ville de Paris en italien.

Parigi est également le nom de plusieurs personnalités de la ville de Florence en Italie :
Alfonso Parigi l'Ancien (?-1590), architecte de la Renaissance ;
Giulio Parigi (1571-1635), fils d'Alfonso, graveur et architecte ;
Alfonso Parigi (1606-1656), fils de Giulio, également architecte ;
 Narciso Parigi (1927-2020), chanteur et acteur italien ;
Susanna Parigi (?-), chanteuse, auteure et pianiste contemporaine.

Parigi est un nom aussi porté par :
 Paul-Toussaint Parigi (1966-), homme politique corse.

Homonymie de patronyme italien